Нестерчу́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Нестерчук, Вадим Владимирович (1970—2013) — автогонщик.
 Нестерчук, Василий Константинович (в монашестве Александр; род. 1950) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), викарий Киевской митрополии. 
 Нестерчук, Мирон Матвеевич (род. 1942) — украинский поэт, переводчик, художник.
 Нестерчук, Николай Трофимович — украинский общественный деятель.
 Нестерчук, Павел Петрович (род. 1975) — украинский футболист, нападающий.